Билл Плимптон (, род 30 апреля 1946) — американский аниматор, известен по его серии короткометражных фильмов про собаку Guard Dog, Guide Dog, Hot Dog и Horn Dog.

Биография 
Билл Плимптон родился 30 апреля 1946 года в Портленде, штат Орегон, у Дона и Вильды Плимптон. С 1964 по 1968 год он учился в Государственном Университете Портленда, где являлся членом кинематографического общества и работал над выпуском ежегодника. В 1968 году перевёлся в Школу Визуальных Искусств в Нью-Йорк.

Иллюстрации и комиксы Плимптона публиковались в Нью-Йорк Таймс, журналах Vogue, Rolling Stone и многих других изданиях. Серия его политических комиксов «Плимптон», которую он начал в 1975 году в Сохо Викли Ньюс, в конце концов была продана более чем двадцати изданиям для одновременной публикации. Его выдающийся стиль легко узнаваем.

Многие годы в обводке и заливке ему помогал С. Баумейн. К 2008 году Плимптон создал 31 короткометражный и 4 полнометражных мультфильма. Также он опубликовал книгу комиксов «Неряшливые комиксы Плимптона». Обычно Плимптон сначала издаёт историю в графике для сбора денег на выпуск фильма.

Вместе с другими независимыми режиссёрами Нью-Йорка Плимптон выпустил два сборника короткометражных мультфильмов «Избегайте смотреть в глаза» (Avoid Eye Contact). В 1992 году его работы появились на канале Фокс — комедийный сериал «Край» (The Edge), а также на канале МTV в конце 80-х.
С 2001 по 2003 он вместе с Доном Хэртсфелдтом гастролировал по всей Америке с программой «Шоу Дона и Билла». В 2005 году его фильм «Сторожевой пёс» (Guard Dog) был номинирован на премию Академии Киноискусства за лучший анимационный короткометражный фильм. В том же году Плимптон сделал клип для хип-хоп певца Канье Уэста «Heard 'Em Say». В 2006 году Плимптон снял клип для Странного Эла Янковича «Don’t Download This Song».

А раньше, в 1990, сделал клип для Peter Himmelman — «245 Days», что послужило основой короткометражки Faded Roads, или наоборот..? В 2008 году в клипе Parson Brown «Mexican Standoff (Falling Into You)» анимационные части принадлежат перу Билла. Актриса Марта Плимптон, «мой дальний родственник» (как её называет Билл Плимптон), была сопродюсером фильма «Hair High» и занималась подбором актёров. Среди тех, кто озвучивал фильм, был её отец Кит Кэррадайн и её дядя Дэвид Кэррадайн.

В 2008 году выпущен 80-минутный фильм «Идиоты и ангелы» (Idiots and Angels). В нём использована музыка Тома Уэйтса, Моби и группы Пинк Мартини. Гораздо более мрачная и мистическая, нежели предыдущие работы.

Награды 
 2008 MoCCA (Museum of Comic and Cartoon Art) — Cartoonist of the Year, MoCCA Art Festival
 2006 Special Career Award — Fantasporto Film Festival
 2006 Winsor McCay Award; Annie Awards by ASIFA Hollywood
 2005 2nd Oscar® Academy Award Nomination for Short Animation «Guard Dog»
 2005 Life Time Achievement (Time Machine Award) SITGES Film Festival
 2001 Grand Prize for Short Films, Cannes Film Festival Critics' Week
 1987 1st Oscar® Nomination Academy Award for Short Animation «Your Face»

Билл Плимптон в России 
В России у Билла Плимптона было две выставки. Сейчас аниматора официально представляет московский Проект Инартис.

Фильмография

Полнометражные фильмы 
 The Tune (1992)
  (1997)
  (2001)
 Волосы дыбом (2004)
 Idiots and Angels (2008)
 Пророк (2014) — фрагмент «О еде и питье»

Live-action features 
 J. Lyle (1993)
 Guns on the Clackamas (1995)
 Walt Curtis, the Peckerneck Poet (1997)

Короткометражки 
 The Great Turn On (1968)
 Lucas the Ear of Corn (1977)
 Boomtown (1985)
 Drawing Lesson #2 (1985)
 Love in the Fast Lane (1985)
 Your Face (1987)
 One of Those Days (1988)
 How to Kiss (1989)
 25 Ways to Quit Smoking (1989)
 Plymptoons (1990)
 Tango Schmango (1990)
 Dig My Do (1990)
 The Wise Man (1990)
 Draw (1990)
 Push Comes to Shove (1991)
 Nosehair (1994)
 Faded roads (1994)
 How to Make Love to a Woman (1995)
 Smell the Flowers (1996)
 Boney D (1996)
 Plympmania (1996)
 Sex & Violence (1997)
 The Exciting Life of a Tree (1998)
 More Sex & Violence (1998)
 Surprise Cinema (1999)
 Can’t Drag Race with Jesus (2000)
 Eat (2001)
 Parking (2001)
 12 Tiny Christmas Tales (2001)
 Guard Dog (2004)
 The Fan & The Flower (2005)
 Guide Dog (2006) (sequel to Guard Dog)
 Shuteye Hotel (2007)
 Gary Guitar (2008)
 Hot Dog (2008) (third in the Guard Dog series)
 Santa: The Fascist Years (2008)
 Horn Dog (2009) (fourth in the Guard Dog series)
 The Cow Who Wanted to Be a Hamburger'' (2010)

Сборники (DVD) 
 Avoid Eye Contact Vol. 1
 Avoid Eye Contact Vol. 2
 Plymptoons: The Classic Works of Bill Plympton (Special Edition) (1985)
 Plymptoons: The Complete Early Works of Bill Plympton (1992)
 Plymptoons: The Complete Works of Bill Plympton (1999)
 Bill’s Dirty Shorts (2006)
 Mondo Plympton (2007)
 Bill Plympton’s: Dog Days (2009)

Музыкальные клипы 
 Peter Himmelman — «245 Days» (1990)
 Канье Уэст — «Heard 'Em Say» (2005)
 «Weird Al» Yankovic — «Don't Download This Song» (2006)
 Parson Brown, «Mexican Standoff» (2008)

Ссылки 
 Official Web Site
 The Sound of Young America public radio program / podcast: Plympton interview
 Zoom In Online / podcast: «On the Circuit: Idiots and Angels»
 Wild West Whoopee Cushion
 http://inartis.ru/ru/gallery/bill_plimpton_/

Интервью 
 Bill is Interviewed by Roger of Pete’s Basement at 2009 NYC Comic Con Time Stamp: 9:50
 

Выпускники Университета штата Орегон в Портленде
Выпускники Школы изобразительных искусств (Манхэттен)